La Categoria 120 kg è stata la settima e ultima categoria di peso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Hanno partecipato 20 atleti. Le gare si sono svolte il 14 agosto.

Il russo Khasan Baroyev, giunto secondo, verrà poi squalificato per doping, lasciando la medaglia d'argento al lituano Mindaugas Mizgaitis, permettendo al francese Yannick Szczepaniak di salire sul terzo gradino del podio.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 2 finalisti nei primi round del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Note 

Lotta ai Giochi della XXIX Olimpiade